Bojong Gede (Midden-Java), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
Bojong Gede (West-Java), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
Bojong Gede (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bogor in de Indonesische provincie West-Java